Барац — єврейське прізвище ().

Відомі носії 
 Барац Леонід Григорович (* 1971) — російський актор, режисер, сценарист.
 Барац Семен Мойсейович (1850–1913) — економіст часів Російської імперії.